

Населені пункти та їхні частини

 Антонін — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Антонін — село в гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Антонін — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Антонін — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Антонін — село в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Антонін — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Антонін — село в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Антонін — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Антонін — частина міста Холм в Люблінському воєводстві
 Антонін — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Антонін — частина села Браниця-Радзинська в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Антонін — частина села Пуща в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Антонін — частина села Сребжище в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Антонін — частина села Нетушина в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Антонін — частина села Шанець в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Антонін — колонія в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Антонін — осада в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Антонін — осада в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Антонін — осада в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства

Антонин (Антонів) — колишній хутір і фільварок, Рівненська область, Дубровицький район, Берестівська сільська рада

Примітки